Бори́с Алекса́ндрович Во́ронов:
 Воронов, Борис Александрович (1903—1986) — советский писатель-сказочник, сценарист-мультипликатор.
 Воронов, Борис Александрович (род. 1947) — советский и российский эколог и охотовед.